Kayapınar (türkisch: „Felsenquelle“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Kayapınar (Gercüş), Dorf in der Provinz Batman
 Kayapınar (Tavas), Dorf in der Provinz Denizli
 Kayapınar (Diyarbakır), Stadtbezirk und Kreisstadt in der Provinz Diyarbakır
 Kayapınar (Tufanbeyli), Dorf in der Provinz Adana